Sangue – tessuto fluido presente negli animali dotati di apparato circolatorio

Persone 
 Domenico Sanguigni (1809-1882) – cardinale e arcivescovo italiano
 Federico Sanguigni (1930-2022) – regista radiofonico italiano